Barboursville steht für:

 Barboursville (Virginia), ein gemeindefreies Gebiet im US-Bundesstaat Virginia
 Barboursville (West Virginia), ein Ort im US-Bundesstaat West Virginia